Le feeding désigne :
 Feeding : pratique sexuelle consistant à faire manger sa partenaire, voire à la forcer à manger, afin de la faire grossir.
 Feeding (plongée) : expression américaine utilisée dans le cadre de la plongée et consistant à nourrir les poissons de déchets alimentaires.